Abigail Spears e Katarina Srebotnik erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Spears ha giocato con Alicja Rosolska ma sono state sconfitte al primo turno da Mihaela Buzărnescu e Alizé Cornet, mentre Srebotnik ha giocato con Shūko Aoyama ma sono state sconfitte sempre al primo turno da Anastasia Pavlyuchenkova e Olga Savchuk.

Gabriela Dabrowski e Jeļena Ostapenko hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Andreja Klepač e María José Martínez Sánchez con il punteggio di 6–3, 6–3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno:
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (quarti di finale)
  Latisha Chan /  Andrea Sestini Hlaváčková (secondo turno)
  Lucie Šafářová /  Barbora Strýcová (secondo turno, ritirate)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (quarti di finale)

  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (primo turno)
  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (ritirate)
  Chan Hao-ching /  Yang Zhaoxuan (secondo turno)
  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (finale)

Wildcard 

  Fatma Al-Nabhani /  Jessy Rompies (primo turno)
  Mubaraka Al-Naimi /  Ons Jabeur (primo turno)

  Dominika Cibulková /  Vera Zvonarëva (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2018